Tim Hortons Brier 2014 – mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu. Odbyły się między 1 a 9 marca 2014 w Kamloops, Kolumbia Brytyjska, w Interior Savings Centre.

Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Northern Ontario. Mistrz z 2013, Brad Jacobs, reprezentował Kanadę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014. Drużyna ta nie miała możliwości uczestnictwa w tej edycji mistrzostw kraju.

Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy z Alberty (Kevin Koe), którzy w finale pokonali 10:5 Kolumbię Brytyjską (John Morris). Brązowe medale wywalczyła ekipa Jeffa Stoughtona z Manitoby pokonując w ostatnim meczu 9:5 Québec (Jean-Michel Ménard).

Zwycięzca wystąpił na Mistrzostwach Świata 2014 w Pekinie. Dodatkowo w 2015, po raz pierwszy w historii, mistrz Kanady będzie bronił tytułów jako Team Canada (wzorem Tournament of Hearts). Kevin Koe opuścił zespół, jego miejsce i funkcję skipa zajął John Morris. W sezonie 2014/2015 w skład męskiego Team Canada weszli: John Morris, Pat Simmons, Carter Rycroft oraz Nolan Thiessen.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
1 marca 2014; 13:30

Sesja 2. 
1 marca 2014; 18:30

Sesja 3. 
2 marca 2014; 8:30

Sesja 4. 
2 marca 2014; 13:30

Sesja 5. 
2 marca 2014; 18:30

Sesja 6. 
3 marca 2014; 13:30

Sesja 7. 
3 marca 2014; 18:30

Sesja 8. 
4 marca 2014; 8:30

Sesja 9. 
4 marca 2014; 13:30

Sesja 10. 
4 marca 2014; 18:30

Sesja 11. 
5 marca 2014; 8:00

Sesja 12. 
5 marca 2014; 13:00

Sesja 13. 
5 marca 2014; 18:30

Sesja 14. 
6 marca 2014; 8:30

Sesja 15. 
6 marca 2014; 13:30

Sesja 16. 
6 marca 2014; 18:30

Sesja 17. 
7 marca 2014; 8:30

Play-off

1-2 
7 marca 2014; 18:30

3-4 
8 marca 2014; 13:30

Półfinał 
8 marca 2014; 18:30

Mały finał 
9 marca 2014; 9:00

Finał 
9 marca 2014; 16:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu
 The Brier

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w curlingu
2014